Sopot Festival 1967  – 7. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal został zorganizowany w dniach 17–20 sierpnia 1967 roku a prowadzili go Lucyna Winnicka i Lucjan Kydryński. Wygrała Dana Lerska z piosenką „Po prostu jestem”.

Półfinał (dzień polski)

Finał (dzień międzynarodowy)

Jury 
 : Heikki Annala 
 : Pál Gyöngy 
 : Takis Athineaos 
 : Laurier Hébert 
 : Kenneth Baynes 
 : Roman Heising, Henryk Bieniewski, Andrzej Kurylewicz, Mirosław Dąbrowski, Jacek Dobierski, Witold Filler, Michał Rusinek 
  Arne Bendiksen 
 : Vladislav Jambor 
 : Wolfgang Kahne 
 : Taoufik Bougudir 
 : Eric Krans 
 : Les Carlton 
 : Günter Krenz 
 : John Cassar 
 : Ole Mortensen 
 : Claude Péchéral 
 : Benzion Eliezer 
 : Andrzej Pietrow 
 : Guy Erismann 
 : Kevin Roche 
 : Vincente Garrido 
 : Radu Serban 
 : Gust Graas 
 : Rafael Somavilla 
 : Ľudovít Štassel 
 : Géo Voumard 
 : Carl de Groff

Przypisy 

Konkursy Sopot Festival